Cherry Valley Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Cherry Valley Township du comté de Winnebago dans l'Illinois.
  du comté de Lake dans le Michigan.
 Cherry Valley Township du comté de Carroll dans le Missouri.
  du comté d'Ashtabula dans l'Ohio.

Homonymie de townships